Stephansdom ist der Name von:

 Stephansdom, Kathedrale in Wien
 Dom St. Stephan, Kathedrale in Passau
 St.-Stephans-Basilika (Budapest), Konkathedrale und größte Kirche in Budapest
 Stephanskathedrale (Shkodra), Kathedrale in Shkodra, Albanien
 Kathedrale von Metz, Frankreich

Siehe auch:

 Sankt Stefan #Stephanskirche – ein Überblick nach Heiligen